Mattia Finotto – calciatore italiano
 Secondo Finotto – calciatore italiano
 Silvio Finotto – calciatore italiano